Caethoven ist der Familienname folgender Personen:

 François Caethoven (* 1953), belgischer Radrennfahrer
 Hendrik Caethoven (* 1956), belgischer Radrennfahrer
 Steven Caethoven (* 1981), belgischer Radrennfahrer